Ио́сиф Дави́дович Аму́син (29 ноября 1910, Витебск — 12 июня 1984, Ленинград) — советский историк, гебраист, кумрановед, папиролог, доктор исторических наук (1965; по совокупности работ, защитил диссертацию в виде научного доклада). Ученик С. Я. Лурье и В. В. Струве. Жена — историк Лия Глускина.

Биография 
Родился в семье сортировщика мехов Давида Львовича Амусина и Эммы Моисеевны Шпиц. В 1928 году был арестован и осуждён за участие в молодёжном сионистском кружке (реабилитирован в 1989 году). По возвращении из ссылки учился на историческом факультете Ленинградского университета (1934—1941 гг.). Повторно арестован в 1938 году; в заключении по 1939 год.

Участник Великой Отечественной войны, награждён медалями.

После 1945 года преподавал в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена и в ЛГУ. В 1949 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Послание императора Клавдия к александрийцам (41 г. н. э.) как источник для социально-политической истории I в. н. э.». В период «борьбы с космополитизмом» потерял работу и был вынужден покинуть Ленинград; в 1950—1954 преподавал в Ульяновском педагогическом институте. По возвращении работал научным сотрудником в Ленинградском отделении Института Археологии и (с 1959) в Институте Востоковедения АН СССР. С конца 1950 гг. занимался кумранистикой («рукописи Мёртвого моря»), которой посвятил около 100 работ (основные: «Тексты Кумрана», Вып. 1. М., 1971; «Кумранская община». М., 1983).

Одним из первых среди советских историков выступил против мифологической школы, высказав мнение об историчности образа Христа. В своих трудах изучал черты сходства и различия между кумранской общиной и первохристианской Церковью. Автор более 80 статей большая часть которых посвящена кумранским текстам. Также автор статей по истории Древнего Рима и Древней Греции.

Умер в 1984 году, похоронен на Еврейском Преображенском кладбище в Ленинграде.

Библиография

Монографии 

 Амусин, И. Д. Рукописи Мертвого Моря. — М.: Академия Наук СССР, 1960
 Амусин, И. Д. Кумранская община.— М.: «Наука», 1983.
 Амусин, И. Д. Находки у Мертвого Моря. — М., 1964 (также здесь).
 Амусин, И. Д. Рукописи Мертвого Моря. Доклад по опубликованным работам, представленным на соискание учёной степени доктора исторических наук. — Л., 1965
 Амусин, И. Д. Тексты Кумрана. / Вып. 1. Перевод с древнееврейского и арамейского, введение и комментарий И. Д. Амусина. — М.: «Наука» Главная редакция восточной литературы, 1971. — 491 с. (Памятники письменности Востока. (библ. с. 455—91)

Статьи 
 на русском языке
 Амусин, И. Д. Документы из Ваади-Мурабба’ат// Вестник древней истории. — 1958. — № 1. — С. 104—124.
 Амусин, И. Д. Кумранский фрагмент «Молитвы» вавилонского царя Набонида // Вестник древней истории. — 1958. — № 4. — С. 104—117.
 Амусин, И. Д. Раскопки Хирбет-Кумрана и Айн-Фешхи. // Советская археология. — 1960. — № 2. — С. 289—300.
 Амусин, И. Д. К определению идеологической принадлежности Кумранской общины. // Вестник древней истории. — 1961. — № 1. — С. 3-22.
 Амусин, И. Д. Документы из Вади Мурабба’ат II. // Вестник древней истории. — 1961. — № 4. — С. 136—147.
 Амусин, И. Д. Кумранский Комментарий на Наума (4Q pNahum). // Вестник древней истории. — 1962. — № 4. — С. 101—110.
 Амусин, И. Д. Арамейский контракт 134 г. н. э. из окрестностей Мёртвого моря. // Древний мир. Сборник посвящённый академику В. В. Струве. — М., 1962. — С. 202—213.
 Амусин, И. Д., Гельцер М. Л. Надпись из «Мецаж Хашавяху» (Жалоба жнеца VII века до н. э.) // Вестник древней истории. — 1963. — № 3. — С. 118—125.
 Амусин, И. Д. Новые отрывки кумранского Комментария на Наума (4Q pNahum II—IV). // Вестник древней истории. — 1964. — № 1. — С. 35—37.
 Амусин, И. Д. Кумранский комментарий на кн. Наума («Пешер Нахум») // Хрестоматия по истории Древней Греции. / Под. ред. Д. П. Каллистова. — М., 1964. — С. 610—613.
 Амусин, И. Д. «Учитель праведности» Кумранской общины. // Ежегодник Музея истории религии и атеизма. VII. — М.—Л., 1964. — С. 253—277.
 Амусин, И. Д. Жребий последних защитников Масады. // Вестник древней истории. — 1965. — № 3. — С. 218.
 Амусин, И. Д. Новейшие открытия и публикации рукописей из района Мёртвого моря. // Г. Штоль. Пещера у Мёртвого моря. — М., 1965. — С. 3-26.
 Амусин, И. Д. Новейшие публикации рукописей Мёртвого моря (1961—1964) // Семитские языки. — М., 1965. — вып. 2 (ч. 1). Материалы первой конференции по семитским языкам 26-28 октября 1964 г. — С. 81-94.
 Амусин, И. Д. Из кумранской антологии эсхатологических текстов (4Q Florilegium) // КСИНА. — 1965. — № 86. — С. 56-66.
 Амусин, И. Д. «Избранник Бога» в кумранских текстах. // Вестник древней истории. — 1966. — № 1. — С. 73—79.
 Амусин, И. Д. Кумранская параллель к сообщению Плиния Старшего о ессеях // Iноземна філологія. вып. 9. Питання класичной філологi. № 5. Збірник присвячено пам’ятi проф. С. Я. Лур’е. — Львів, 1966. — С. 58—60. («Иностранная филология». Вып. 9. Вопросы классической филологии, № 5. Львов, 1966, с. 58—60.)
 Амусин, И. Д. Новый эсхатологический текст из Кумрана (IIQ Melch) и древнерусская апокрифическая традиция. // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Тезисы докладов 3-й годичной научной сессии ЛО ИНА АН СССР, май 1967. — Л., 1967. — С. 37—39.
 Амусин, И. Д. Новый эсхатологический текст из Кумрана (IIQ Melchisedek). // Вестник древней истории. — 1967. — № 3. — С. 45—62.
 Амусин, И. Д. Медный свиток и его изучение. // Аллегро Дж. М. Сокровища Медного свитка. / Пер. с англ. Г. М. Бауэра. — М., 1967. — С. 4—15.
 Амусин, И. Д. Кумранские Комментарии. // Вестник древней истории. — 1968. — № 4. — С. 91-108.
 Амусин, И. Д. Кумранский комментарий на Осию (4QpHosb II) (Исторический фон и датировка) // Вестник древней истории. — 1969. — № 3. — С. 82—88.(копия)
 Амусин, И. Д. К датировке кумранского комментария на Осию. // Письменные памятники Востока. — Л., 1969. — С. 3-6.
 Амусин, И. Д. К 4Q Testimonia. // Письменные памятники Востока. — 1970. — С. 36—39
 Амусин, И. Д. Исторический фон кумранского комментария на Исайю. // Письменные памятники Востока. Вып. 9. — Л., 1973. — С. 51—55.
 Амусин, И. Д. Клятва ессеев. // Вестник древней истории. — 1975. — № 1. — С. 151—158.
 Амусин, И. Д. О возможной кумранской реминисценции у " Псевдо-Киприана. // Вестник древней истории. — 1977. — № 1. — С. 196—206.
 Амусин, И. Д. Кумранский учитель праведности и апокриф «Завет Левин».// Письменные памятники Востока. Вып. 13. — Л., 1977. — С. 79—82.
 Амусин, И. Д. К истолкованию кумранского фрагмента 4Q 161 (исторический фон и датировка). // Вестник древней истории. — 1979. — № 3. — С. 155—163.
 Амусин, И. Д. Magister unitatis у Псевдо-Киприана и кумранский more hayyabad. // "Проблемы античной истории и культуры (Доклад на XIV Международной конференции античников социалистических стран «Эйрене»). — Ереван, 1979. — С. 25—31.
 Амусин, И. Д. К вопросу о зависимости сообщения о ессеях в древнерусском переводе Флавия от «Философумены». // Древний Восток и мировая культура. — М., 1981. — С. 128—132.
 Амусин, И. Д. Отражение исторических событий I в. до н. э. в кумранских Комментариях. // «Oikoumene». — № 3. — Budapest, 1982. — С. 231—253.
 на других языках
 Amusin J. D. Ad Pap. Lond. 1912. // JJP. — Vol. 9—10. — 1956. — P. 169—209.
 Amoussine J. D. Ephraim et Manasse dans le Pesher de Na-hum (4Q pNahum). // RQ. — № 15. — 1963. — P. 389—396.
 Amoussine J. D. Spuren antiqumranischer Polemik in der talmu-dischen Tradition. // QP. — 1963. — P. 5—27.
 Amoussine J. D. The Qumran Commentaries and Their Significance for the History of the Qumran Community. Moscow, 1967 (XXVII International Congress of Orientalists. Papers presented by the U.S.S.R. Delegation).
 Amoussine J. D. Bemerkungen zu don Qumran-Kommentaren. // BQ. — 1968. — P. 9—19.
 Amoussine J. D. Observatiunculae Qumraneae. // RQ. — № 28. — 1971. — P. 533—552.
 Amoussine J. D. 4Q Testimonia, 15—17. // Hommages a Andre Du-pont-Sommer. — P., 1971. — P. 357—361.
 Amoussine J. D. A propos de Interpretation de 4Q161 (fragments 5—6 et 8). // RQ. № 31, 1974, e. 381—392.
 Amoussine J. D. The Reflection of Historical Events of the First Century В. С // Qumran Commentaries (4Q 161; 4Q 169; 4Q 166). — HUCA. 48, 1978. — P. 123—152.

Примечания

Литература 
 
 
 Иоффе, Давид. Иосиф Давидович Амусин — человек и учёный (К двадцатилетию со дня смерти) // Заметки по еврейской истории, 20 июня 2004 года . — № 43
 
 Вейнберг И. П. И. Д. Амусин и его исследования в области библеистики // И. Д. Амусин, Проблемы социальной структуры обществ древнего Ближнего Востока по библейским источникам. — М., 1993. — С. 3-11.

Ссылки 
 
 Амусин Иосиф Давидович (1910—1984) в Биобиблиографическом словаре репрессированных востоковедов «Люди и судьбы».
 Иосиф Давидович Амусин на сайте ИВР РАН
 Сосницкий Д. А., Ростовцев Е. А. Амусин Иосиф Давыдович // Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII—XX вв.

Историки по алфавиту
Историки СССР
Востоковеды СССР
Антиковеды СССР
Гебраисты
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Интенданты Великой Отечественной войны
Посмертно реабилитированные в СССР
Жертвы борьбы с космополитизмом
Сотрудники ИИМК РАН
Сотрудники ИВР РАН
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище
Востоковеды, репрессированные в СССР
Преподаватели УлГПУ имени И. Н. Ульянова

Историки, репрессированные в СССР